Michael Keane (voetballer)
 Michael Keane (wiskundige)